Марли́з Кэ́снер (; урождённая Марли́з Ми́ллер, ; 8 января, 1982, Принс-Альберт, Саскачеван, Канада) — канадская кёрлингистка.

Играет на позиции первого.

Достижения 
 : бронза ().
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: бронза (2005).
 Кубок Канады по кёрлингу: золото (2008, 2010, 2012).
 : золото (), серебро ().
 : золото (, ), серебро (), бронза (, ).
 : бронза ().

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; см. также )

Частная жизнь 
Работает учителем в Canwood Community School.

Замужем, муж Тайсон Кэснер (), сын Уилл (, род. в 2011).

Начала заниматься кёрлингом в возрасте 10 лет.

Её сестра, Стефани Лоутон (урождённая Миллер), играет с Марлиз в одной команде на позиции четвёртого, является скипом команды.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт команды Стефани Лоутон
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады
Чемпионы Канады по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу